XIB steht für:
 Xiamen International Bank, eine Bank in der Volksrepublik China
 XML Interface Builder, ein Dateiformat zur Gestaltung grafischer Benutzeroberflächen

xib steht für:
 Iberische Sprache (ISO-639-3-Code)

XIB